Die Abkürzung SART steht für:
 Search and Rescue Radar Transponder, Radarsignalgerät für Notfälle
 Search and Rescue Transmitter, Funksendegerät für Notfälle, siehe AIS-SART
 SART – stavby a rekonstrukce, tschechisches Bauunternehmen

Sart steht für:
 Sart, die sesshaften Usbeken
 Sart, Hauptstadt des antiken Königreichs Lydien, siehe Sardes

Sart oder De Sart ist der Familienname folgender Personen:
 Julien De Sart (* 1994), belgischer Fußballspieler
 Toni Marí Sart (* 1963), spanischer Bildhauer

Le Sart steht für:
 Schloss Le Sart, Schloss in Villeneuve-d’Ascq, Département Nord, Frankreich

Siehe auch:
 Dusart
 Sard

Abkürzung